Ташкичу () — упразднённая в 2005 году деревня Метевбашевского сельсовета Белебеевского района Республики Башкортостан.

География 
Стоит на небольшом притоке реки Метев, к западу от д. Аккаин.

Географическое положение 
Расстояние до:

 районного центра (Белебей): 25 км,
 центра сельсовета (Метевбаш): 3 км,
 ближайшей ж/д станции (Белебей): 25 км.

История 
Название происходит от назв. брода Ташкисеү (таш ‘каменистый’ и кисеү ‘брод’).

Закон Республики Башкортостан «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населенных пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года N 211-з, ст.1 гласил:

4. Упразднить следующие населенные пункты:

8) в Белебеевском районе:

з) деревню Ташкичу Метевбашевского сельсовета

Население 
На 1 января 1969 года проживали 128 человек; преимущественно татары и башкиры.

Примечания

Литература 
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.72.

Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Белебеевского района